Oberapping ist
 Oberapping (Ampfing), Ortsteil der Gemeinde Ampfing, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Oberapping (Gemeinde Atzbach), Ortschaft von Atzbach, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich